Il concorso dell'eptathlon ai Campionati europei di atletica leggera 2014 dei campionati europei di atletica leggera di Zurigo 2014 si è svolto il 14 e 15 agosto 2014 presso lo Stadio Letzigrund.

Podio

Programma

Ora locale (UTC+2).

Risultati

100 metri ostacoli
Vento:Gruppo 1: +0.4 m/s, Gruppo 2: +0.6 m/s, Gruppo 3: +0.2 m/s

Salto in alto

Getto del peso

200 metri piani
Vento:Gruppo 1: -0.8 m/s, Gruppo 2: -0.2 m/s, Gruppo 3: -0.5 m/s

Salto in lungo

Lancio del giavellotto

800 metri piani

Classifica finale

Collegamenti esterni
 2014 European Athletics Championships: Eptathlon -: Eptathlon - 100 m ostacoli. I risultati
 2014 European Athletics Championships: Eptathlon - Salto in alto. I risultati
 2014 European Athletics Championships: Eptathlon - Getto del Peso. I risultati
 2014 European Athletics Championships: Eptathlon - 200 m piani. I risultati
 2014 European Athletics Championships: Eptathlon - Salto in Lungo. I risultati
 2014 European Athletics Championships: Eptathlon - Lancio del Giavellotto. I risultati
 2014 European Athletics Championships: Eptathlon - 800 m piani. I risultati
 2014 European Athletics Championships: Eptathlon - Classifica finale

Campionati europei di atletica leggera 2014
Eptathlon ai campionati europei di atletica leggera